Philippe Boher peut désigner :
Philippe Boher, rugbyman ;
Philippe Boher, personnage secondaire de Plus belle la vie.